Wendler steht für:

 Wendler (Karosseriebau), deutscher Karosseriehersteller
 Wendler Spur, Felssporn im Viktorialand, Antarktika

Wendler ist der Familienname folgender Personen:
 Adolph Christian Wendler (1734–1794), deutscher Politiker, Bürgermeister von Leipzig
 Anni Wendler (* 1985), deutsche Schauspielerin
 Anton Wendler (1934–2017), österreichischer Opernsänger
 Arne Wendler (* 1999), deutscher Basketballspieler
 Christian Wendler (* 1989), deutscher Eishockeytorwart
 Detlef Wendler (* 1949), deutscher evangelischer Pfarrer und Autor
 Ekkehard Wendler (1965–2011), deutscher Verkehrswirtschaftler und Hochschullehrer
 Ernst Wendler (1890–1986), deutscher Diplomat und Unternehmer
 Eugen Wendler (* 1939), deutscher Ökonom, Gründer des Friedrich-List-Instituts in Reutlingen
 Franz Wendler (1913–2007), deutscher Glaskünstler
 Friedrich Moritz Wendler (1814–1872), deutscher Maler
 Hans Wendler (1905–1989), deutscher Lokomotivkonstrukteur
 Hansi Wendler (1912–2010), deutsche Schauspielerin
 Hauke Wendler (* 1967), deutscher Dokumentarfilmer
 Herbert Wendler (1912–1998), deutscher Chocolatier, Erfinder des Dominosteins
 Johann Wendler (1713–1799), deutscher Buchhändler, Verleger und Stifter
 Kurt Wendler (1893–1980), deutscher Grafiker, Maler und Fotograf
 Lothar Wendler (1927–2016), deutscher Kommunalpolitiker und Heimatforscher
 Lutz Wendler (* 1957), deutscher Fußballspieler

 Otto Wendler (1861–nach 1906), niederdeutscher Regional- und Heimatschriftsteller
 Otto Bernhard Wendler (1895–1958), deutscher Pädagoge und Schriftsteller
 Philipp Wendler (* 1991), österreichischer Fußballspieler
 Richard Wendler (1898–1972), deutscher Jurist, SS-Führer und Politiker (NSDAP)
 Simone Wendler (* 1955), deutsche Journalistin
 Willy Wendler (1883–nach 1966), deutscher Bergmann und KPD/SED-Kulturfunktionär

Siehe auch:
 Der Wendler